A 2019-es Vuelta ciclista a España volt a háromhetes spanyol kerékpáros körverseny 74. kiírása. A versenyt augusztus 24. és szeptember 15. között rendezték, az első szakasz Torreviejából rajtolt, az utolsó pedig Madridban végződött. A címvédő a brit Simon Yates volt. A győztes Primož Roglič lett, aki a az első szlovén lett aki háromhetes körversenyt tudott nyerni.

Részt vevő csapatok

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

8. szakasz

9. szakasz

10. szakasz

11. szakasz

12. szakasz

13. szakasz

14. szakasz

15. szakasz

16. szakasz

17. szakasz

18. szakasz

19. szakasz

20. szakasz

21. szakasz

Összegzés

Végeredmény

Jegyzetek

További információk

Vuelta
Vuelta a España